La route nationale 663 (en norvégien : Fylkesvei 663, abrégé Fv663) est une route norvégienne qui relie Fræna avec Eide. Elle est située dans le comté de Møre og Romsdal longue de 31,9 km.

Notes et références 

Route en Norvège